I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2007 (XIV edizione) si sono tenuti a Lorient, Francia in data 15 luglio 2007.

Tra gli uomini ha vinto il francese Julien Loy, mentre la gara femminile è andata alla britannica Leanda Cave.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2007
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2007
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 2007

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Lorient
Triathlon nel 2007